Az 1978-as wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svéd Björn Borg nyerte az amerikai Jimmy Connors előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Björn Borg (Bajnok)
  Jimmy Connors (Döntős)
  Vitas Gerulaitis (Elődöntős)
  Guillermo Vilas (Harmadik kör)
  Brian Gottfried (Negyeddöntős)
  Roscoe Tanner (Negyedik kör)
  Raul Ramirez (Negyeddöntős)
  Sandy Mayer (Negyeddöntős)

  Ilie Nastase (Negyeddöntős)
  Dick Stockton (Első kör)
  John McEnroe (Első kör)
  Buster C. Mottram (Második kör)
  Wojtek Fibak (Negyedik kör)
  John Alexander (Negyedik kör)
  Arthur Ashe (Első kör)
  John Newcombe (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1978 a teniszben